GWO steht für:
 Gebrüder Weiss-Oberndorfer (UCI-Code), ehemaliges österreichisches Radsportteam
 Gerry Weber Open, deutsches Tennis-Rasenturnier, siehe ATP Halle
 Greenwood-Leflore Airport (IATA-Flughafencode), Flughafen von Greenwood (Mississippi), Leflore County, Mississippi

Gwo ist der Familienname folgender Personen:
 Frant Gwo (* 1980), chinesischer Regisseur von Die wandernde Erde

Abkürzung